Papiliovenator neimengguensis — вид ящеротазових динозаврів родини троодонтид (Troodontidae), який існував наприкінці крейдового періоду у Східній Азії.

Історія відкриття 
Рештки динозавра знайдені у відкладеннях формації Баян Мандаху у Внутрішній Монголії (Китай). Знахідка складалася з майже повного черепа та інших посткраніальних кісток.

Філогенія 
Papiliovenator є найдавнішим членом клади, що складається з усіх троодонтид пізньої крейди, за винятком Almas ukhaa

Примітки 

Троодонтиди
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Азії
Вимерлі тварини, описані 2022